La Vaudoise, barque du lac Léman.
 La Vaudoise, compagnie d'assurances suisses.

Voir aussi